Відігейра  — португальська власна назва.

Топоніми

Відігейра  — муніципалітет.
 Відігейра (парафія)